Hierba cana puede referirse a:
 El nombre común de la planta Senecio jacobaea.
 El nombre común de la planta Chenopodium album.
 El nombre común de la planta '''''Senecio vulgaris.